Sint-Christoffelkapel (Broekhuizen, 1960), een voormalige kapel in Broekhuizen in de Nederlandse gemeente Horst aan de Maas
 Sint-Christoffelkapel (Broekhuizen, 2020), een kapel in Broekhuizen in de Nederlandse gemeente Horst aan de Maas
 Sint-Christoffelkapel (Gent), een kapel in de Belgische gemeente Gent
 Sint-Christoffelkapel (Opgrimbie), een kapel in Opgrimbie in de Belgische gemeente Maasmechelen
 Christoffelkapelke, een Sint-Christoffelkapel in Bovenste Puth in de Nederlandse gemeente Beekdaelen